Harjunpää est un patronyme finnois pouvant désigner :

Patronyme 
 (née en 1996), mannequin finlandaise
 (1910-1995), professeur et prêtre finno-américain

Toponyme

, village d'Ulvila

Cinéma et télévision 
 , série dramatique policière finlandaise.

Voir aussi 
Série policière Timo Harjunpää, romans de l'auteur finlandais Matti Yrjänä Joensuu

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois